Goudkust (gebied), een gebied dat gedeeltelijk samenvalt met het huidige Ghana:
Britse Goudkust
Deense Goudkust
Nederlandse Goudkust
Pruisische Goudkust
Portugese Goudkust
Zweedse Goudkust
Goudkust (televisieserie), een Nederlandse televisiesoap
 de bijnaam van een wijk of buurt van een dorp of stad waar veel mensen "in goeden doen" wonen, zoals:
 De Goudkust (Rijnsweerd), een buurt in de Utrechtse wijk Rijnsweerd